Gabrk (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica, Slovenija
 Gabrk (Škofja Loka, Slovenija), naselje u općini Škofja Loka, Slovenija